Лео́нас Балтру́нас (; ) — литовский баскетболист и волейболист, литовский, советский и австралийский баскетбольный тренер. Двукратный чемпион Европы (1937, 1939).

Биография 
С 1934 года учился в . В баскетбол начал играть в 1935 году. В чемпионате Литвы играл за ЦЯСО.

За сборную Литвы играл с 1936 года. На победном чемпионате Европы 1937 года сыграл во всех 5 матчах, набрал 2 очка в финальной встрече со сборной Италии. На следующем, также победном для литовцев, чемпионате 1939 года потерял место в основном составе. Сыграл в 2 матчах, набрал 7 очков в игре со сборной Венгрии (79:15). Один из первых в истории двукратных чемпионов Европы по баскетболу.

В 1941 году возглавлял сборную Каунаса на чемпионате городов в Ленинграде, команда заняла 6-е место на турнире. После Второй мировой войны переехал в Австралию, в 1955 году тренировал сборную страны.

Примечания

Литература 
 Stanislovas Stonkus. Leonas Baltrūnas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. II (Arktis-Beketas). — Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. 576 psl.

Ссылки 
 

Волейболисты Литвы
Баскетболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Баскетбольные тренеры Литвы
Баскетбольные тренеры СССР
Баскетбольные тренеры Австралии
Спортсмены нескольких видов спорта
Выпускники учебных заведений Литвы